Dirka je lahko:

 Dirka, hitrostno tekmovanje
 Dirka, film režiserja Rennyja Harlina (2001)